Stritter ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Georg Stritter (* 1949), deutscher Politiker (SPD)
 Johann Gotthilf Stritter (1740–1801), deutsch-russischer Historiker
 Mháire Stritter (* 1984), deutsche Journalistin, Schriftstellerin, Übersetzerin, Moderatorin und Fotomodell
 Paul Stritter (1863–1944), deutscher Theologe und Direktor der Alsterdorfer Anstalten
 Thomas Stritter (* 1956), deutscher Jurist und Politiker (SPD)

Siehe auch:
 Buchhandlung Fr. Stritter, Buchhandlung in Heilbronn